Кубок Футбольной лиги 2014/15 — 55-й розыгрыш турнира под названием Кубок Футбольной лиги. Турнир также известен как Кубок Capital One, названный так в честь главного спонсора турнира — финансовой компании Capital One. Соревнование проводится по системе «плей-офф» среди 92 клубов Англии, являющихся членами Футбольной Лиги.
Победителем прошлого турнира является «Манчестер Сити», обыгравший «Сандерленд» в финале 2014 года.

Победитель турнира автоматически квалифицируется в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА сезона 2015/16.

В отличие от многих кубковых турниров, в Кубке Футбольной Лиги нет правила гола на выезде в двухматчевых противостояниях.

Первый раунд 
Жеребьёвка прошла 17 июня 2014 года, матчи были проведены с 11 по 13 августа 2014 года.
На этом этапе в борьбу за кубок вступили 24 команды Второй Лиги, 24 команды Первой Лиги и 22 команды Чемпионата Футбольной Лиги.

Второй раунд 
Жеребьевка прошла 14 августа 2014 года. В борьбу за трофей вступили все команды Премьер-лиги, заключением команд играющих в еврокубках.

Третий раунд 
Жеребьевка прошла 28 августа 2014 года. В борьбу за трофей вступили команды играющие в еврокубках.

Четвёртый раунд 	
Жеребьевка прошла 25 сентября 2014 года. Матчи будут сыграны 28-29 октября 2014 года.

Пятый раунд 
Жеребьевка прошла 30 октября 2014 года. Матчи будут сыграны 16-17 декабря 2014 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфиналов прошла 18 декабря 2014 года. Первые матчи пройдут 20 и 21 января 2015 года, ответные матчи будут сыграны 27 и 28 января 2015 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал состоялся 1 марта 2015 года на Лондонском стадионе Уэмбли.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Кубок Футбольной лиги на Football-League.co.uk
 Кубок Футбольной лиги на BBC Sport

2014
Англия
Кубок лиги